Гран-при Ивана Поддубного 2018 года cостоялся в Краснодаре 19-21 января.

Медалисты

Ссылки 
 

Гран-при Ивана Поддубного
2018 год в борьбе
Спортивные соревнования в Краснодаре
Январь 2018 года
Спорт в России в 2018 году
2018 год в Краснодарском крае